L'édition 2013 du tournoi de Chine s'est déroulée du 30 septembre au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Novak Djokovic remporte le tournoi en simple pour la  en battant Rafael Nadal en finale. Il remporte son  ATP en simple. Malgré sa victoire, le Serbe cède sa place de  mondial à l'Espagnol.
 En double, Max Mirnyi et Horia Tecău s'imposent en finale face à Fabio Fognini et Andreas Seppi. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Chine
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2013)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Chine
ATP 2013
Tennis en Chine en 2013
Compétition de tennis à Pékin
Tennis en septembre 2013
Tennis en octobre 2013